Flache peut désigner :
 flache – type de déformation d'une chaussée qui est caractérisé par une dépression superficielle de forme arrondi;
 flache – vestige de la surface cylindrique de la grume dans un bois équarri.

Familles 

 Paul Flache (* 1982), hockeyeur allemand 
 Peter Flache (artiste) (* 1969), artiste de cabaret et acteur allemand
 Peter Flache (joueur de hockey) (* 1982), Joueur de hockey sur glace germano-canadien

Voir aussi 

 
 
 Flacherie